Ambassador Hotel, Los Angeles California
Ambassador Hotel, San Francisco California
Ambassador Hotel, Jacksonville, Florida